

Бурукан — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Бурукан — населений пункт, Тугуро-Чуміканський район, Хабаровський край